Christopher Rouse kan henvise til:

 Christopher Rouse (komponist) (1949–2019), amerikansk komponist
 Christopher Rouse (filmklipper) (f. 1958), amerikansk filmklipper